El nombre Amintas puede referirse a:

Reyes de Macedonia 
 Amintas I (?-498 a. C.)
 Amintas II (siglo IV a. C.), padre de Alejandro II.
 Amintas III (?-369 a. C.)
 Amintas IV (siglo IV a. C.).

Otros 
 Amintas de Heraclea, matemático, discípulo de Platón.
 Amintas de Galacia (?-25 a. C.) el último rey de Galacia.
 Amintas (tetrarca) rey de Cilicia Traquea entre el 36 a. C. y el 25 a. C.
 Amintas de India un monarca del Reino Indogriego.
 Amintas (Tasso), drama pastoril de Torquato Tasso.
 Amintas (embajador), embajador macedonio de Filipo II ante los tebanos en 339/338 a. C.
 Amintas (hijo de Andrómenes) oficial macedonio de Alejandro Magno.
 Amintas (hijo de Antíoco), desertor macedonio que combatió al lado del Imperio aqueménida en la Batalla de Issos.
 Amintas (hijo de Arrabeo), hiparco.
 Amintas (hijo de Alejandro) 
 Amintas, padre del taxiarca Filipo.
 Amintas (general antigónida), muerto en Capadocia en el 301 a a. C.
 Amintas de Rodas, almirante contra Demetrio Poliorcetes.
 Amintas de Pieria, segundo pretor de Tesalia en el 194 a. C.
 Amintas de Mieza, somatophylax de Filipo III Arrideo.
 Amintas (hijo de Bubares), tirano de Alabanda.